kuman – rodzaj ssaka
 Kuman (Chimbu, Simbu) – lud papuaski
 język kuman (chimbu, simbu)
 Kuman – gmina w Albanii